Existem dois artigos listam países de acordo com o seu PIB per capita:

 Lista de países por PIB nominal per capita - PIB no mercado ou as taxas de câmbio oficial governo por habitante
 Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra) per capita - PIB calculado em paridade de poder de compra (PPC) das taxas de câmbio por habitante

Ver também 
 Produto Interno Bruto
 Lista de países por igualdade de renda
 :Categoria:Listas de economia

Desambiguação
Per Capita